Soikkeli ist der Familienname folgender Personen:

 Antti Soikkeli (1883–1937), finnischer Politiker und Abgeordneter
 Hannele Soikkeli (* 1956), finnische Leichtathletin
 Kaarle Soikkeli (1871–1932), finnischer Historiker
 Maila Soikkeli (* 1931), finnische Turnerin und Basketballspielerin
 Markku Soikkeli (* 1963), finnischer Literaturwissenschaftler und Science-Fiction-Autor
 Martti Soikkeli (geb. 1935), finnischer Zoologe und Hochschullehrer
 Olli Soikkeli (* 1991), finnischer Jazzgitarrist